Plaats in Indonesië
 Candimulyo (Candimulyo), een plaats in het regentschap Magelang van de provincie Midden-Java
 Candimulyo (Dolopo), een plaats in het regentschap Madiun van de provincie Oost-Java
 Candimulyo (Kertek), een plaats in het regentschap Wonosobo van de provincie Midden-Java
 Candimulyo (Kebumen), een plaats n het regentschap Kebumen van de provincie Midden-Java